
Termin -{Dietil karbinol}- ima više značenja.

 3-Pentanol
 3-Metil-3-pentanol